Il doppio del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pietro Pennisi e Davide Sanguinetti che hanno battuto in finale Ivan Baron e João Cunha e Silva 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Ivan Baron /  João Cunha e Silva (finale)

 Chris Haggard /  Eyal Ran (semifinali)
 Simon Touzil /  Martin Zumpft (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 1995